Il doppio del torneo di tennis Budapest Challenger 2 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Gábor Köves e Thomas Strengberger che hanno battuto in finale Leoš Friedl e Radek Štěpánek 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 James Greenhalgh /  Nenad Zimonjić (semifinali)
 Gábor Köves /  Thomas Strengberger (Campioni)

 Edwin Kempes /  Peter Wessels (semifinali)
 Andrej Čerkasov /  Udo Plamberger (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Budapest Challenger 1998